Јеринина кула може бити:

 Јеринина кула (метохијска), утврђење изнад села Подграђа, недалеко од Дрсника.
 Јеринина кула (топличка), утврђење недалеко од села Тачана, поред Куршумлије.